Discinella — рід грибів родини Helotiaceae. Назва вперше опублікована 1885 року.

Класифікація 
До роду Discinella відносять 22 види:

Примітки

Джерела 
 Boudier, J.L.É. 1885. Nouvelle classification naturelle des Discomycètes charnus. Bulletin de la Société Mycologique de France. 1: 97-120 — P. 112.

Роди грибів
Леоциоміцети